

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 2 podstawowe
 Szklana – część wsi Wężerów w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Słomniki
 Szklana – część wsi Rupniów w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Limanowa
 Szklana – część wsi Wielogłowy w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Chełmiec
 Szklana – wieś w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Proszowice 
 Szklana – wieś w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Sierakowice

Zobacz też 
 Huta Szklana, Szklana Huta